Graff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig von Graff
 Paul Weidemeyer Graff